Pantan Lues (Terangun), een plaats in Indonesië
Pantan Lues (Timang Gajah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing